Velika nagrada Kranja 1998 je bila 31. izvedba Velike nagrade Kranje in 3. memorial Filipa Majcna. Dirka je bila prvič organizirana kot večetapna dirka, ki je potekala od 19. do 21. junija 1998. Obsegala je tri etape, ki so potekale okoli mesta Kranj. VN je bila uvrščena na koledar UCI kot kategorija 2.5. Tehnični direktor dirke je bil Franc Hvasti. 

Zmagovalec je bil Gorazd Štangelj (Krka Telekom), drugi Martin Hvastija (Cantina Tollo) in tretji Tadej Valjavec (Sava).  

Prijavilo 20 ekip in 196 kolesarjev. Pred začetkom so za favorite šteli kolesarje profesionalnih italijanskih ekip (Cantina Tollo, Caldirola), vprašanje je bila njihova motivacija. V Krki Telekom so računali na Štanglja, Murna in Pintariča. Hvastija je bil v dobri formi, ampak za skupno zmago zaradi preveč vzponov so trenerji dvomili.

Prva etapa zaključila s šprintom manjše ekipe v kateri bil najbolši Igor Kranjec, pred Martinom Hvastijo in Križnarjem. Kranjec je prevzel rumeno majico s 4 sek. vodstvom (bonifikacijski čas).

Druga etapa s ciljem na vrhu 2 km dolgega in 16% naklom klanca na Šmarjetno Goro je pripadla Štanglju, ki je bil boljši od Hvastije za 1m41s in Valjavcem 2m15s. 

3. etapa je potekala po »klasičnem« kranjskem krogu. Po dveh drugih mestih je zmagal Hvastija, drugi bil Štangelj, ki sta v zadnjem krogu uspela pobegniti. Tretji bil Mondini z zaostankom 1m18s. To je bila prva večetapna zmaga za Štanglja.

Trasa in etape

Končna razvrstitev

Skupno (1-10)

Leteči cilji (1-3)

Gorski cilji (1-3)

Etapne uvrstitve (1-3)

Ekipno

Viri 
 Delo, 19.-22. junij 1998
 V. Stanovnik: Slovenci složno pobirali nagrade. Gorenjski glas, 23. junij 1998
 V. Stanovnik: Savčani se ne bojijo konkurence. Gorenjski glas, 19. junij 1998
 Museo del Ciclismo G.P. Kranj n.31

1998 v športu
1998 v Sloveniji
1998